Стампа:

 Стампа — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Стампа, Гаспара (1523—1554) — итальянская поэтесса эпохи Возрождения.

См. также 
 La Stampa — одна из самых известных и покупаемых ежедневных газет Италии.